La serie A2 1991-92 fu il 58º campionato di seconda divisione di rugby a 15 in Italia.

 e fu vinto dal ; insieme alla squadra veneta fu promosso il ; entrambe le squadre disputarono inoltre i playoff scudetto della serie A1 1991-92 ma furono eliminate al primo turno.

Le squadre dal terzo al sesto posto di A2 spareggiarono contro quelle dal settimo al decimo posto di A1 per tentare di salire in categoria superiore, mentre per la retrocessione furono le ultime due della classifica a scendere in serie B, nell'occasione  e l'aquilana .

Squadre partecipanti

Prima fase

Risultati

Classifica

Play-off A1/A2

Verdetti 
   e : ammesse ai playoff scudetto serie A1 1991-92
   e : promosse direttamente in serie A1 1992-93
   e : retrocesse in serie B 1992-93

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Serie A1 1991-1992 (rugby a 15)